Gondreville kan syfta på:
 Gondreville, Loiret
 Gondreville, Meurthe-et-Moselle
 Gondreville, Oise